Ferreyros S.A (IGBVL: FERREYC1), es una empresa peruana dedicada a la importación de bienes de capital perteneciente a Ferreycorp S.A. La empresa se basa principalmente a la operación de negocios de maquinarias y repuestos.

Historia 

En 1922, con un capital de 100, 000 soles de oro Enrique Ferreyros Ayulo, junto a Carlos Semsch y Enrique Swayne, Enrique Ferreyros y Cía. Sociedad en comandita, casa comercial dedicada a la importación.

La empresa creció y para 1942 asumió la representación de Caterpillar Co. en Perú. Al año siguiente, Ferreyros empezó a dedicarse a la importación de bienes de capital en lugar de la importación de bienes de consumo.

Durante la década de los 50, la empresa abrió sucursales en Arequipa, Piura, Chiclayo, Trujillo, Iquitos, Cuzco, además de establecer una compañía en Londres. A la década siguiente, Ferreyros hizo un joint venture con la Anglo Dutch Lever asumiendo el control del Grupo Pacocha, creando así la Lever Pacocha, además la empresa empezó a representar a Massey Ferguson e ingresó a la Bolsa de Valores.

En los 80, la empresa se transformó en sociedad anónima y Efco (propiedad de Ferreyros & Co.) tomó el control de los negocios que no eran bienes de capital, mientras que, Ferreyros & Co., asumió el control de los bienes de capital. Asimismo, se cedieron parte de las acciones a la aseguradora La Positiva, que también tenía participación en Ferreyros.

En 1981, la empresa se transformó en sociedad anónima, como parte de un proceso de modernización a fin de reflejar su nueva estructura accionaria.

En 1998, la empresa se convirtió en sociedad anónima abierta y cambió su nombre a Ferreyros S.A. En el 2012, como producto de una reorganización, la compañía Ferreyros S.A (administradora de empresas subsidiarias del grupo) su nombre a Ferreycorp, que se constituyó en un holding que administra las diversas empresas del grupo, mientras que Ferreyros S.A se dedica exclusivamente a la comercialización de maquinaria.

En el marco de la investigación del Caso Lava Jato, Jorge Barata confesó ante la Fiscalía acerca de una reunión con una docena de empresarios para coordinar el apoyo a la campaña de Fuerza 2011. “Estábamos en una mesa como aquí, éramos de 10 a 15 personas. Los empresarios más grandes del Perú”. Luego de esa confesión, equipo especial Lava Jato del Ministerio Público sigue el rastro de los empresarios que habrían apoyado económica y mediáticamente al fujimorismo.

Es así que el Grupo Ferreyros, fue incluido en la investigación sobre el caso de los aportes fantasmas al partido fujimorista Fuerza 2011 y en diciembre de 2019 la gerencia de Ferreycorp se presentó ante la fiscalía de lavado de activos que investiga los aportes fantasmas de Fuerza Popular.

Según la indagación fiscal, la corporación Ferreycorp, antes Ferreyros, aportó 100 mil dólares a la Confiep para la campaña presidencial del 2011.

Referencias 

 https://web.archive.org/web/20150415201129/https://www.ferreyros.com.pe/novedades/noticias/ferreyros-cambia-de-razon-social-y-de-numero-de-ruc
 http://books.google.com.pe/books?id=DKFOmQubo28C&pg=PA260&lpg=PA260&dq=ferreyros+la+positiva&source=bl&ots=_KWheds-7a&sig=OKPDI7_5ey9Ezh-8OIuOsKC4OF0&hl=es-419&sa=X&ei=FbD3UIWxGof09gSo3IHQBg&ved=0CEMQ6AEwBA#v=onepage&q=ferreyros%20la%20positiva&f=false
 http://www.ferreycorp.com.pe/

Empresas de Perú
Empresas multinacionales
Familia Ferreyros
Empresas cotizadas en la Bolsa de Valores de Lima
Ferreycorp